Hammelev Sogn henviser til flere artikler:
 Hammelev Sogn (Norddjurs Kommune) – et sogn i Norddjurs Kommune (tidligere Grenaa Kommune) og i Norddjurs Provsti (tidligere Grenaa-Nørre Djurs Provsti)
 Hammelev Sogn (Haderslev Kommune) – et sogn i Haderslev Kommune (tidligere Vojens Kommune) og i Haderslev Domprovsti (tidligere Vojens-Christiansfeld Provsti)